Geografia
 Czad – państwo w Afryce
 Czad – jezioro w Afryce
Chemia
 czad – tlenek węgla